Chopin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Chopin (1897-1967), homme politique français ; 
 Florent Chopin (1958-), artiste-peintre français ;
 Frédéric Chopin, compositeur et pianiste franco-polonais (1810-1849) ;
 Henri Chopin (1922-2008), poète français ;
 Jean-Marie Chopin (1796-1871), voyageur et polygraphe franco-russe ;
 Jean-Pierre Chopin (1950-), écrivain, philosophe, essayiste, dramaturge et critique d'art français  ;
 Kate Chopin (1850-1904), romancière américaine ;
 Marcel Chopin, inventeur de l'alvéographe ;
 Thierry Chopin (1972-), politologue français.

Personnage de fiction 
 Franck Chopin, personnage principal du roman Lac de l’écrivain français Jean Echenoz, entomologiste au Muséum national d'histoire naturelle à Paris ;
 Frédéric François Chopin, personnage du jeu vidéo Eternal Sonata.

Toponyme 

 Chopin, zone non incorporée de Louisiane, aux États-Unis ;
 Chopin, cratère de la planète Mercure ;
 Chopin Park, parc situé à Chicago.

Marine 
 Fryderyk Chopin, brick polonais.
 Chopin, navire à passagers polonais.

Divers 
 Spathiphyllum wallisii chopin, une plante.
 ''Chopin's Waterloo, une sculpture d'Arman.

Patronyme français